Sebastian Cabot ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Cabot (1472–1557), venezianischer Seefahrer, siehe Sebastian Caboto 
 Sebastian Cabot (Schauspieler) (1918–1977), britischer Schauspieler